Werner Usbeck ist der Name folgender Personen:

* Werner Usbeck (Ingenieur) (1881–1947), deutscher Eisenbahningenieur
 Werner Usbeck (Mediziner) (1920–2007), deutscher Chirurg